

Musica 
Slide – singolo dei Goo Goo Dolls del 1998, dall'album Dizzy Up the Girl
Slide – album di Lisa Germano del 1998
 Slide. – singolo dei Plastic Tree del 2000, dall'album Parade
Slide – termine inglese per indicare la coulisse del trombone a tiro o di alcuni altri strumenti come il flauto a coulisse
Slide o bottleneck – cilindro cavo usato per ottenere il glissando suonando una chitarra
slide guitar – chitarra che si suona esclusivamente con lo slide
Slide – singolo di Calvin Harris con Frank Ocean e i Migos del 2017
 Slide – singolo di H.E.R. del 2019

Sport 
slide – scivolata, nel pattinaggio

Televisione 
Slide – serie televisiva australiana del 2011

Altro 
 Slide – diapositiva o foglio di una presentazione

Altri progetti